Mirovci kan syfta på:

Bulgarien 

 Mirovtsi, distrikt, Sjumen, Obsjtina Novi Pazar,

Nordmakedonien 

 Miravci, ort, Gevgelija,